Lost in Space steht für:
 Lost in Space, Single von Lighthouse Family (1998)
 Lost in Space, Single von Apollo 440 (1998)
 Lost in Space, Album von Aimee Mann (2002)
 Lost in Space Special Edition, Album von Aimee Mann (2004)
 Lost in Space, Boxed Set von Radio Massacre International (2006)
 Lost in Space Part I, EP von Avantasia (2007)
 Lost in Space Part II, EP von Avantasia (2007)

Film und Fernsehen:
 Lost in Space (dt. Titel: Verschollen zwischen fremden Welten), US-amerikanische Science-Fiction-Fernsehserie (1965)
 Lost in Space (1998), US-amerikanischer Science-Fiction-Film
 Lost in Space – Verschollen zwischen fremden Welten, US-amerikanische Science-Fiction-Serie (2018)